Kearny ist der Name der Städte
 Kearny (Arizona)
 Kearny (Kansas)
 Kearny (New Jersey)
 ein Fort in Nebraska, siehe Fort Kearny

Kearny ist der Familienname folgender Personen:
 Philip Kearny (1815–1862), US-amerikanischer Offizier
 Stephen W. Kearny (1794–1848), US-amerikanischer Offizier

Siehe auch:
 Kearney